Agia Kyriaki (griechisch Αγία Κυριακή) bezeichnet mehrere Orte in Griechenland

 Agia Kyriaki (Kilkis), Dorf der Gemeinde Kilkis, Region Zentralmakedonien
 Agia Kyriaki (Sithonia), Dorf der Gemeinde Sithonia, Region Zentralmakedonien
 Agia Kyriaki (Kozani), Dorf der Gemeinde Kozani, Region Westmakedonien
 Agia Kyriaki (Velvendo), Dorf der Gemeinde Velvendo, Region Westmakedonien
 Agia Kyriaki (Kastoria), Dorf der Gemeinde Kastoria, Region Westmakedonien
 Agia Kyriaki (Dodoni), Dorf der Gemeinde Dodoni, Region Epirus
 Agia Kyriaki (Souli), Dorf der Gemeinde Souli, Region Epirus
 Agia Kyriaki (Parga), Dorf der Gemeinde Parga, Region Epirus
 Agia Kyriaki (Notio Pilio), Dorf der Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Agia Kyriaki (Trikala), Dorf der Gemeinde Trikala, Region Thessalien
 Agia Kyriaki (Archea Olymbia), Dorf der Gemeinde Archea Olymbia, Region Westgriechenland 
 Agia Kyriaki (Sparta), Dorf der Gemeinde Sparta, Region Peloponnes
 Agia Kyriaki (Anatoliki Mani), Dorf der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Agia Kyriaki (Monemvasia), Dorf der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 Agia Kyriaki (Trifylia), Dorf der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes
 Agia Kyriaki (Spata-Artemida), Dorf der Gemeinde Spata-Artemida, Region Attika
 Agia Kyriaki (Agios Kyrikos), Dorf im Gemeindebezirk Agios Kyrikos der Gemeinde Ikaria, Region Nördliche Ägäis
 Agia Kyriaki (Evdilos), Dorf im Gemeindebezirk Evdilos der Gemeinde Ikaria, Region Nördliche Ägäis
 Agia Kyriaki (Samos), Dorf der Gemeinde Dytiki Samos, Region Nördliche Ägäis
 Agia Kyriaki (Milos), Dorf der Gemeinde Milos, Region Südliche Ägäis
 Agia Kyriaki (Kandanos-Selino), Dorf der Gemeinde Kandanos-Selino, Region Kreta

 Agia Kyriaki (Astypalea), unbewohnte Insel der Gemeinde Astypalea, Region Südliche Ägäis